Aquesta llista mostra els 782 municipis (communes, en francès) del departament del Somme ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

(CAA): Comunitat d'aglomeració d'Amiens Métropole, creada el 2000.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants del Somme

Somme